Gomorra pode referir-se a:
 Sodoma e Gomorra — cidades bíblicas
 Gomorra (livro) — livro de Roberto Saviano 
 Gomorra (filme) — filme de Matteo Garrone, adaptação da obra de Saviano
 Gomorra (série) - telessérie da Sky Italia baseada na obra de Saviano

Desambiguação